Habicht est un patronyme notamment porté par :

Patronyme 
 Christian Habicht (1926-2018), historien et épigraphiste allemand de la Grèce antique ;
 Conrad Habicht (1876-1958), mathématicien, enseignant et violoniste suisse ;
 Emma Habicht (), autrice allemande ; 
 Theodor Habicht (1898-1944), politicien nazi allemand.

Autres 
 Le Habicht est une montagne qui s’élève à  d’altitude dans les Alpes de Stubai, en Autriche ;
 le DFS Habicht (« Faucon ») est un planeur de voltige conçu en 1936 par Hans Jacobs.